Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album
Listen Up! (álbum de Falling in Reverse)
Listen Up! (álbum de Haley Reinhart)

Desambiguação